SMZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stoelmanseiland (Suriname)